Pârâu se poate referi la:

Apă curgătoare 
Pârâu, curs de apă cu debit mic, având, în general, sub 50 km lungime

Localități din România 
 Pârâu, Gorj
 Pârâu Boghii, Bacău
 Pârâu Boia, Gorj
 Pârâu-Cărbunări, Alba
 Pârâu Crucii (Pogăceaua), Mureș
 Pârâu Crucii (Râciu), Mureș
 Pârău Gruiului, Alba
 Pârâu Mare, Mureș
 Pârâu Negrei, Suceava
 Pârâu Negru, Botoșani
 Pârâu Viu, Gorj
 Pârâu de Pripor, Gorj
 Pârâu de Vale, Gorj
 Pârău lui Mihai, Alba
 Pârâul Cârjei, Neamț
 Pârâul Fagului, Neamț
 Pârâul Mare, Neamț
 Pârâul Pântei, Neamț
 Pârâul Rece, Brașov

Vezi și 
 Gălăuțaș-Pârău, Harghita
 Părău, Brașov
 Pârâul Rece (dezambiguizare)
 
 

Nume proprii
Toponime românești